Csehország
Popůvky, település a Brno-vidéki járásban
Popůvky, település a Třebíči járásban